Emil Constantinescu – politico e geologo rumeno
 Mihai Constantinescu – regista e sceneggiatore rumeno
 Miron Constantinescu – sociologo, storico e politico rumeno
 Tancred Constantinescu – politico rumeno